2 miejscowości w Polsce:
 Mokrylas – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Mokrylas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo